Sant’Angelo Róma XI. kerülete
 Sant’Angelo L’Aquila frazionéja
 Sant’Angelo milánói templom
 Sant’Angelo templom Leccében